La palabra inglesa Penny puede referirse a:

Personajes ficticios 
 Penny, un personaje de la serie de televisión The Big Bang Theory.
 (personaje del inspector gadget), un personaje en la serie animada El Inspector Gadget.
 Penny, un personaje de la serie Lost.
 Penny Halliwell, personaje de ficción de la serie estadounidense Charmed.
 Pennywise, personaje de ficción creado por el escritor Stephen King

Autores de nombres botánicos 
 Penny - George Penny (?-1838)

Autores 
Louise Penny, novelista canadiénse autora de novelas de misterios

Otros 
 Penique (penny en inglés), valor de cambio usado en el Reino Unido.
 Pennyweight, antigua unidad de masa en el Reino Unido.